Collection puede referirse a:

Collection (álbum de Jason Becker)
Collection (álbum de Tracy Chapman)